

Населені пункти та їхні частини
 Оброво — гміна в Торунському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Оброво — село в гміні Кенсово Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Оброво — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Оброво — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Оброво — осада в гміні Обжицько Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Оброво — лісова осада в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки